Траляля и Труляля (пер. Н. Демуровой), Тилибом и Тарарам (пер. В. Орла), Тец и Тик (пер. Л. Яхнина), Твидлдам и Твидлди (англ. Tweedledum and Tweedledee) — персонажи книги «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла и английских детских стишков. Возможно, впервые появились в эпиграмме  на композиторов Генделя и Бонончини. Впоследствии в западной поп-культуре эти имена часто использовались для насмешливого обозначения любых двух человек, очень похожих внешностью и манерами.

Стихи 
   Раз Труляля и Траляля
   Решили вздуть друг дружку,
   Из-за того, что Траляля
 Испортил погремушку, —
 Хорошую и новую испортил погремушку.

   Но ворон, черный, будто ночь.
   На них слетел во мраке.
   Герои убежали прочь,
   Совсем забыв о драке. —
   Тра-ля-ля-ля, тру-ля-ля-ля, совсем забыв о драке.
(перевод Д. Г. Орловской)

Первое упоминание 
В 1720 г. разгорелась вражда между Георгом Фридрихом Генделем, немецким композитором, жившим в Англии, и итальянским композитором Джованни Баттиста Бонончини. , известный в XVIII в. английский поэт, автор гимнов и преподаватель стенографии, написал эпиграмму:

 Одни твердят, что рядом с Бонончини
 Минхеер Гендель — неуч и разиня.
 Другие: Бонончини после Генделя? —
 Маэстро пуст, как серединка кренделя.
 Но я молчу, ища названья для
 Отличья Труляля от Траляля.

 Some say, compar’d to Bononcini
 That Mynheer Handel’s but a Ninny
 Others aver, that he to Handel
 Is scarcely fit to hold a Candle
 Strange all this Difference should be
 'Twixt Tweedle-dum and Tweedle-dee!

Основывался ли Байром на каком-то фольклорном стихотворении или же наоборот, оно выросло из последней строчки Байрома — неизвестно. Английские фольклористы Иона и Питер Оупи отмечают в своем классическом труде об английских народных песенках, что последние две строки приписывают также Александру Попу и Джонатану Свифту.

Алиса в Зазеркалье 
Траляля и Труляля упомянуты в списке фигур, помещённом Кэрролом перед самим текстом сказки. Оба они — белые. Предполагается что они — ладьи.

Первое упоминание о Траляля и Труляля происходит, когда Чёрная Королева указывает путь к королевскому престолу Алисы. По её данным, дома Траляля и Труляля находятся между железной дорогой и лавкой Овцы.

Далее Алиса видит указатели «К дому Траляля» и «К дому Труляля». Указывают они в одну сторону. Алиса решает идти по указателям, пока не дойдёт до развилки. Потом Алиса понимает, что Траляля и Труляля живут вместе.

Алиса принимает Траляля и Труляля за два куля с шерстью, впрочем недоразумение быстро выясняется. При встрече Алиса сразу же вспоминает стишок и действия развиваются, в целом, в соответствии с ним. Алиса просит братьев показать ей выход из леса, однако те не особо торопятся с этим. Они танцуют, потом рассказывают Алисе стихи о Морже и Плотнике и показывают спящего Чёрного Короля. Затем всё происходит в соответствии с событиями стишка — Труляля нашёл поломанную погремушку и братья решают вздуть друг дружку, однако прилетает ворон и братья прячутся в лесу, а Алиса встречается с Белой Королевой, ищущей шаль, унесённую ветром, который поднял ворон.

Примечания 

Персонажи Алисы в Зазеркалье‎
Вымышленные близнецы
Вымышленные дуэты